Батуми — топоним.

 Батуми — город и порт в Грузии, на побережье Чёрного моря, столица Аджарской Автономной Республики.
 «Батуми» — международный аэропорт города Батуми.
  (также известен как «Аджарабет Арена») — футбольный стадион клуба «Динамо» (Батуми).

Также
 «Батуми» — название футбольного клуба «Динамо» (Батуми) в 1990—1994 годах.

См. также